Jakob Bendix Uhd Poulsen (født 7. juli 1983) er en tidligere dansk professionel fodboldspiller, der senest spillede i Melbourne Victory FC. Her skiftede han til i 2019 fra FC Midtjylland, hvor han var holdets anfører. Han var med til at sikre denne klub sine to hidtidige DM-titler, i henholdsvis 2014-15 og 2017-18.

Karriere 
Jakob Poulsen startede med at spille fodbold i Næsbjerg, inden han flyttede til Esbjerg fB, og i 2006 blev han solgt til hollandske SC Heerenveen.

I sommeren 2008 fik Jakob Poulsen besked om, at han ikke var med i planerne for 1. holdsplanerne hos Heerenveen, og han fik lov af klubben til at skifte til AGF, hvor han skrev under på en 4-årig kontrakt.

I januar 2009 kom Jakob Poulsen på afbud med på ligalandsholdets tur til Thailand. Her gjorde han så godt et indtryk, at han efterfølgende som den første AGF'er i tolv år blev udtaget til A-landsholdet, da Morten Olsen den 4. februar 2009 udpegede truppen til en venskabskamp mod Grækenland. Han fik debut, da han kom på banen på en lidt uvant plads som højre back efter ca. 60 minutters spil. Han fik også spilletid i VM-kvalifikationskampen mod Albanien senere på foråret, og da nogle etablerede landsholdsspillere måtte melde fra i den afgørende kamp mod Sverige i juni samme år, fik Poulsen sin første hele kamp. Det egentlige landsholdsgennembrud fik han mod Chile i 1-2 nederlaget i en venskabskamp 12. august 2009, hvor han af flere kommentatorer blev udråbt som bedste danske spiller. I sin syvende landskamp blev Jakob Poulsen matchvinder og sikrede med sit første landskampmål til 1-0 over Sverige endegyldigt Danmarks kvalifikation til VM i 2010.

Den 17. august 2010 skiftede han fra AGF, der var rykket ned i 1. division, til FC Midtjylland i Superligaen.

I sommeren 2012 lige efter Danmark var blevet elimineret fra EM-slutrunden i Polen og Ukraine (hvor han også var en af de 23 spillere i truppen), skiftede han til den franske klub AS Monaco for omkring 10 millioner danske kroner.

I forbindelse med AS Monacos høje forventninger, dyre indkøb samt oprykning til Ligue 1 blev der ikke plads i truppen til Poulsen. Han spillede ikke en eneste ligakamp i 2013/14 sæsonen, og dette resulterede i, at danskeren vendte tilbage til sin gamle klub, FC Midtjylland den 24. januar 2014.

Den 1. September 2019 skiftede han til den australske klub Melbourne Victory på en etårig kontrakt.

Den 15. marts 2021 blev han præsenteret som assistenttræner i Viborg FF.

Karrierestatistikker 

*DBU Pokalen, Coupe de France, KNVB Cup

**UEFA Europa League, UEFA Champions League

Hæder og priser

Klub 
AS Monaco
 Ligue 2: 2012-13

FC Midtjylland
 Superligaen: 2014–15, 2017–18

Personlig 
 Superligaen Årets Profil: 2009

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Jakob Poulsen på SC-Heerenveen.nl
 Jakob Poulsen  på AGFfodbold.dk
 Jakob Poulsen på spn.dk
 Jakob Poulsen  på fcm.dk

Fodboldspillere fra Danmark
Fodboldspillere fra Esbjerg fB
Fodboldspillere fra SC Heerenveen
Fodboldspillere fra AGF
Fodboldspillere fra FC Midtjylland
Fodboldlandsholdsspillere fra Danmark
Personer fra Varde
Fodboldspillere fra AS Monaco FC
Deltagere ved verdensmesterskabet i fodbold 2010